Кемминг () — фамилия шотландского происхождения.

 Кемминг, Джон (1807—1881) — пастор шотландской общины в Лондоне;
 Кемминг, Роналейн Гордон (1820—1866) — английский охотник и исследователь Африки.